Příjmení Parnell nese více různých osobností:

 Charles Stewart Parnell (1846–1891) – irský nacionalistický politik
 Reg Parnell (1911–1964) – britský pilot Formule 1
 Thomas Parnell (1679–1718) – irský anglicky píšící básník a překladatel